Voici la liste des planètes mineures numérotées de 4001 à 5000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

4001-4100

4101-4200

4201-4300

4301-4400

4401-4500

4501-4600

4601-4700

4701-4800

4801-4900

4901-5000 

04001-05000